Joe F. O’Connell (1872–1942) – amerykański prawnik i polityk, kongresmen z Massachusetts
 Joe O’Connell, Martin Joseph O’Connell (ur. 1951) – irlandzki polityk i członek IRA
 Joe M. O’Connell – amerykański pisarz, fimowiec-dokumentalista i fotograf